baptysta – wyznawca baptyzmu
 Baptysta – imię